Франсуа-Тома Жермен (, 1726—1791) — французский ювелир, серебряных дел мастер, потомок знаменитой семьи художников-ювелиров, рисовальщиков, гравёров и златокузнецов.

Основателем семьи был Пьер Жермен Старший (1645—1684), придворный ювелир короля Людовика XIV. Его сын Тома Жермен (1673—1748), один из создателей стиля рококо, восемнадцать лет проработал в Италии, в 1687—1702 годах в Риме как живописец. Там же испытал влияние серебряных дел мастера Джованни Джардини, архитектора-декоратора и ювелира римского барокко. Рядом с Жерменом в Италии в это время работал и другой французский художник — Жиль-Мари Оппенор, впоследствии один из выдающихся мастеров стиля Регентства. В 1706 году Тома Жермен вернулся во Францию. С 1723 года вместе с Николя Беснером и Клодом Балленом Старшим стал придворным ювелиром короля Людовика XV. В 1727 году заменил скончавшегося золотых дел мастера Николя Делоне. Тома Жермен выполнял рисунки, орнаментальные композиции и даже архитектурные проекты в стиле рококо. После кончины Тома Жермена в 1748 году место придворного ювелира занял его четвёртый сын Франсуа-Тома Жермен.

Франсуа-Тома Жермен сотрудничал с королевскими ювелирами Жаком-Николя Ретье де Ла Туром и Клодом Балленом Вторым. В 1765 году он нарушил правила гильдии, вступив в контакт с финансистами, чтобы получить причитающиеся ему долги, в то время как ему было разрешено вступать в партнерские отношения только с мастерами своей гильдии. Из-за этого он был вынужден уйти в отставку и объявить о своём банкротстве. Франсуа-Тома Жермен скончался в 1791 году; он был последним членом семьи, служившим королевским златокузнецом. Многие из его работ сейчас хранятся в музеях и частных коллекциях.

Имя Франсуа-Тома Жермена в истории искусства связано не только с Францией, но и с Россией. По заказу императрицы Елизаветы Петровны, которая преклонялась перед французским искусством и стилем рококо, мастер выполнил знаменитый «Парижский сервиз» из позолоченного серебра (1756—1759). Массивные предметы созданы в технике литья и чеканки. Суповые чаши с поддонами и крышками, блюда, столовые приборы и канделябры соединяют в себе черты барокко ушедшего в прошлое «стиля Людовика XIV» и рококо эпохи Людовика XV, хотя в эти годы происходил поворот к неоклассицизму. Крышки многих предметов украшены картушами, гирляндами и фигурками путти, как предполагают, созданными по моделям скульптора французского неоклассицизма Жана-Батиста Пигаля.

Ещё один член семьи, Пьер Жермен Младший (1716—1783), выпустил сборник орнаментальных гравюр «Элементы религиозного и светского ювелирного искусства». Другой мастер — Пьер Жермен Второй (1720—1783), также ювелир стиля рококо, но не связанный с семьёй Жермен. Он был родом из Авиньона и привлечён в Париж Тома Жерменом.

Assassin's Creed Unity 
Жермен изображается как Великий магистр тамплиеров и был мудрецом, о чем говорят его разные по цвету глаза. Он утверждал к тому времени ещё живому магистру ордена тамплиеров Франсуа Де Ла Серру что он слышит голос Жака Де Моле (Покойного магистра тамплиеров) Его сочли безумцем и изгнали из ордена. Позже в ордене произошел переворот. Тамплиеры хотели затмить власть короля. У Жермена была личная неприязнь к королям.Потому он считал что он является перерождением Де Моле. Филипп Красивый и Папа Климент V решили не отдавать долги которые они занимали долгое время у тамплиеров. Поэтому обвинили орден в ереси и помогли ассасином захватить храм тамплиеров. Позже Де Моле сожгли по приказу Филиппа Красивого. Франсуа Тома Жермен главный антагонист в видеоигре Assassin’s Creed Unity 2014 года. Был убит главным героем игры ассасином Арно Виктором Дорианом.

Примечания

Ссылки 

 Некоторые из шедевров в Национальном музее искусств Антиги, Лиссабон
 Некоторые из шедевров в Национальном Дворце Аюда, Лиссабон
 Музей Гулбенкян, Лиссабон
 Эрмитаж, Санкт-Петербург
 Музей Гетти, Лос-Анджелес 
 Музей Метрополитен, Нью-Йорк
 Музей Лувр, Париж
 Музей декоративных искусств, Париж 
 Национальный музей Антига, Лиссабон
 Одна из супниц в музее Гулбенкяна, Лиссабон
 Музей искусств Кливленда, Кливленд
 Художественный музей Уолтерс, Мэриленд 
 № 112, Музей изобразительных искусств, Бостон

Умершие в 1791 году
Родившиеся в 1726 году
Художники декоративно-прикладного искусства
Ювелиры Франции